

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Za Mostem – część wsi Błażejki w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Za Mostem – część wsi Ruda Łańcucka w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Za Mostem – część wsi Czarzyzna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice

Zobzcz też 
 Przedmoście, Zamoście